Сан Густаво има више значења:

 Сан Густаво (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Густаво (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику